

Geografia
 Haycock – township degli Stati Uniti d'America nello Stato della Pennsylvania

Persone
 Pete Haycock (1951-2013) – musicista e compositore britannico